Magica může být:

 Magica (album) – album skupiny Dio z roku 2000
 Magica (skupina) – rumunská hudební skupina
 Magica (píseň) – píseň zpěváka jménem Luca Dirisio z roku 2008